Эшлинн Брук (, настоящее имя Эшли Стюарт (); родилась 14 августа 1985, в Чокто, штат Оклахома, США) — американская фотомодель и порноактриса.

Биография 
Окончила среднюю школу в 2003 году, затем работала в автосалоне подержанных автомобилей в Оклахома-Сити. Эшлинн начала сниматься в 2006 году.  В 2010 году, она появилась в фильме ужасов «Пираньи 3D».
Эшлинн имеет эксклюзивный контракт с компанией Digital Sin. Но в 2010 году она ушла из порноиндустрии. Сейчас она живёт в Калифорнии с мужем и двумя детьми. В детстве была брюнеткой.

По данным на 2020 год, сыграла в 142 порнофильмах, а также сняла 6 фильмов в качестве режиссёра.

Премии и номинации 
 2007 номинация на Adultcon — Лучшая актриса в сцене мастурбации
 2007 Adultcon Top 20 Adult Actresses
 2008 номинация на AVN Award — Лучшая новая старлетка
 2008 номинация на AVN Award — Лучшая сцена стриптиза
 2008 номинация на AVN Award — лучшая парная сцена (видео), Addicted Forever, New Sensations, (с Марком Дэвисом)
 2008 номинация на XBIZ — Лучшая новая старлетка
 2008 AEBN AWARD — Лучшая новая старлетка
 2008 номинация на XRCO — Лучшая новая старлетка
 2008 °F.A.M.E. Award — Favorite Breasts
 2009 AVN Award — лучший видеосериал с продолжением Ashlynn Goes to College
 2009 AVN Award — лучший интерактивный DVD
 2009 AVN Award — лучший новый сериал Ashlynn Goes to College
 2009 Exotic Dancer Award — Лучший новичок (Sherwin Escurel)
 2010 номинация на AVN Award — Лучшая женская роль второго плана: 30 Rock: A XXX Parody

Примечания

Ссылки 

 AshlynnBrooke.com
 
 Профиль на сайте AVN



Родившиеся в округе Оклахома
Порноактрисы США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами
Эротические фотомодели США
Twistys Treats